Аеропорт «Ахе»  — аеропорт, який обслуговує атол Ахе архіпелагу Туамоту у Французькій Полінезії. Розташований у 16 км на північ від села Тенукупара. Аеропорт може використовуватися лише у світлу частину доби.

Відкритий у 1997 році.

Показники діяльності

Кількість пасажирів

Кількість злетів-посадок

Вантажообіг

Авіакомпанії та напрямки

Див. також 
 Список аеропортів Французької Полінезії

Примітки

Посилання 
 Профіль аеропорту на порталі «World Aero Data» 
 Профіль аеропорту на порталі «Aviation Safety Network» 

Ахе